Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ):

 Deutsche Allgemeine Zeitung (Казахстан) — газета, издающаяся в Казахстане с 1996 года.
 Deutsche Allgemeine Zeitung (Берлин) — газета, издававшаяся в Берлине в 1861—1945 годах.